Ricovero – nell'alpinismo, riparo provvisorio 

 Ricovero – edificio destinato a ospitare e assistere persone 
 Ricovero – sinonimo di ospedalizzazione 
 Ricovero diurno (day hospital) – modalità organizzativa di assistenza ospedaliera
 Ricovero per anziani – casa di riposo per anziani